Cary kan syfta på:

 Glover H. Cary
 Cary, Illinois
 Cary, Mississippi
 Cary, North Carolina
 Cary, Wisconsin